

Matematica e fisica
 Prodotto – risultato della moltiplicazione
 Prodotto notevole
 Prodotto vettoriale
 Prodotto scalare
 Prodotto cartesiano
 Prodotto cronologicamente ordinato
Prodotto di un vettore per uno scalare

Economia 
 Prodotto – insieme di attributi tangibili e intangibili di un bene o un servizio volti a procurare un beneficio a un utilizzatore
 Prodotto – nel project management, oggetto materiale o immateriale realizzato (fornito/consegnato) come risultato di un'attività del progetto
 Prodotto interno lordo – misura del valore di mercato di tutte le merci finite e di tutti i servizi prodotti nei confini di una nazione in un dato periodo di tempo

Altro 
 Prodotto – in chimica, le sostanze che si formano durante una reazione
 Cifrario del prodotto – algoritmo di cifratura